Кубок Тото 2002–2003 — 19-й розіграш Кубка Тото. Змагання проводиться в два етапи: 12 команд прем'єр-ліги та 12 команд Ліги Леуміт поділені на шість групи, з яких 8 команд проходять до «плей-оф», де і визначають переможця. Вдруге переможцем турніру став Маккабі (Хайфа).

Груповий етап 
Матчі пройшли з 9 серпня 2002 по 27 січня 2003 року.

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група C 

Результати

Група D 

Результати

1/4 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|18 лютого 2003

|-
|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|19 лютого 2003

|}

1/2 фіналу 

|colspan="3" style="background-color:#99CCCC" align=center|15 квітня 2003

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Тото на rsssf  

2002–2003
2002 у футболі
2003 у футболі
2002 в Ізраїлі
2003 в Ізраїлі